Купер Хукаби (; род. 8 мая 1951, Мобил, Алабама, США) — американский актёр кино и телевидения.

Ранняя жизнь 
Родился 8 мая 1951 года в городе Мобил, штат Алабама.

Карьера 
В 1980 году снялся в роли Маршалла, одного из друзей героя Джона Траволты, в фильме «Городской ковбой». В следующем году ему досталась одна из главных ролей в фильме ужасов Тоуба Хупера «Смертельная забава».

В 2012 сыграл небольшую роль Роджера Бриттла — одного из трёх братьев-бандитов — в вестерне Квентина Тарантино «Джанго освобождённый».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Мобиле
Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Университета Южной Миссисипи